Ranocchia – piccola rana
Andrea Ranocchia – ex calciatore italiano
Antonio Ranocchia – scultore italiano
Filippo Ranocchia – calciatore italiano